Березю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Березюк Володимир Володимирович (бл.1992—2012) — український військовик. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
 Березюк Катерина Григорівна (1982) — з березня 2014 року член Центральної виборчої комісії.
 Березюк Михайло Миколайович
 Березюк Михайло (1901, Київська губ., Уманський пов. — 20.12.1925, Франція, м. Омекур, шпиталь) — козак Армії УНР. У 1924 р. виїхав до Франції, мешкав у м. Омекур, де й помер та похований.
 Березюк Олег Валерійович (1965) — адвокат, громадський діяч, правозахисник.
 Березюк Олег Романович (1969) — народний депутат України 8-го скликання, керівник фракції «Самопоміч».
 Березюк Сергій Леонідович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Березюк Тарас Зеновійович (1988—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Березюк-Волошин Ростислав Павлович (1911—1944) — полковник Української повстанської армії, заступник Головного командира УПА, Генеральний Секретар Внутрішніх Справ УГВР.
 Березюк-Волошина Ніна Глібовна

Українські прізвища